Andrew Buchanan henviser til blandt andre:

 Andrew Buchanan (politiker) (1780–1848), amerikansk politiker
 Andrew Buchanan, 1. baronet (1807–1882), britisk diplomat
 Andrew Buchanan (købmand) (1690–1759), skotsk købmand
 Andrew Buchanan (kirurg) (1798-1882), skotsk kirurg

Se även 
 Andrew Buchan (född 1979), engelsk skuespiller